Pflügen bezeichnet 

 Pflügen (Tätigkeit), das Lockern und Wenden der Ackerkrume mit Hilfe eines Pfluges, siehe Pflug#Pflügen
 Pflügen (Gemeinde Irschen), Ortschaft von Irschen, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten